Гельмут Кемпфе (; 31 июля 1909, Йена — 10 июня 1944, Орадур-сюр-Глан) — немецкий офицер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста, нагрудных знаков «За ранение» в серебре, «За ближний бой» в золоте и «За участие в общих штурмовых атаках». Был убит французскими партизанами. Это событие послужило поводом для расправы нацистов над жителями сожжённой дотла деревни Орадур-сюр-Глан.

Биография 
На фронте с 1939 года. Участвовал в кампаниях вермахта в Польше, Франции и Советском Союзе. 10 декабря 1943 года награждён Рыцарским крестом Железного креста за участие в боях на Восточном фронте. В декабре 1943 года по приказу командования переброшен с частями 2-й дивизии СС во Францию, где получил командование над 3-м батальоном 4-го полка СС «Дер Фюрер».

9 июня 1944 года его батальон отправлялся в Нормандию для помощи немецким дивизиям в отражении атак англо-американских войск. По пути батальон столкнулся с силами французских партизан, которые захватили Кемпфе в плен (батальон успел пройти через Шессу, Брейофу Лимож). В Лиможе Кемпфе оставил свои документы, которые впоследствии обнаружил Сильвестр Штадлер, командир полка. Возглавлял группу партизан Жан Каню, который передал пленного офицера в распоряжение другого партизана Жоржа Гингуна.

Штурмбанфюрер СС Адольф Дикманн, командовавший 1-м батальоном, направился в деревню Орадур-сюр-Глан, где, как ему сообщили, и прятали пленного Кемпфе. Он должен был вступить в переговоры с партизанами и предложить им обменять пленного офицера на 30 партизан. Однако в ночь с 9 на 10 июня партизаны расстреляли пленного Кемпфе и сожгли его труп. На следующий день Дикманн узнал о случившемся и отправил карательный отряд, который и устроил резню в деревне.

Уже потом после войны Гельмута Кемпфе перезахоронили в Бернойле (департамент Верхняя Вьенна). Впоследствии ходили слухи, что его казнили в деревне Орадур-сюр-Вайрес, а немцы просто перепутали деревни.

Примечания

Литература 
 Kurowski Franz, Infantry Aces, Stackpole Books, 2005, ISBN 0-8117-3202-9
 Florian Berger (2004), Ritterkreuzträger mit Nahkampfspange in Gold, ISBN 3-9501307-3-X
 Mattson, Gregory SS-The realm. The History of the Second SS division, 1939-45. Staplehurst 2002, ISBN 1-86227-144-5
 Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5.
 Mitcham, Jr.Samuel, Retreat to the Reich, Stackpole books 2007. ISBN 0-8117-3384-X

Расстрелянные во Франции
Офицеры СС
Похороненные в департаменте Верхняя Вьенна
Казнённые в 1944 году